Общи́на Вршаць () — община в Сербії, в складі Південно-Банатського округу автономного краю Воєводина. Адміністративний центр — містечко Вршаць.

Населення 
Згідно з даними перепису 2002 року в общині проживало 54 369 осіб, з них:
 серби — 72,5%
 румуни — 10,9%
 угорці — 4,8%
 цигани — 2,2%
 югослави — 1,9%

Населені пункти 
Община утворена з 24 населених пунктів (1 містечка та 23 сіл):

1 — містечко;
2 — подано разом;
3 — колишнє селище;

Примітки 

Південно-Банатський округ
Общини Воєводини